E311 oder E 311 kann sein:

 Verbindung der Lebensmittelchemie, siehe Gallate
 Europastraße 311
 Kurzwellenempfänger, ein Gerät des klassischen Amateurfunks

E311